Schindelbach und Schindlbachl sind geographische Namen:

Ort:
 Schindelbach, Ortsteil der Gemeinde Großrückerswalde, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schindelbach (Aulendorf), Hof im Stadtteil Zollenreute von Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schindelbach (Eberbach), linker Zufluss des Eberbachs (zur Eschach) bei Exenried, Markt Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Schindelbach (Erlau), rechter Zufluss der Erlau bei Fattendorf, Gemeinde Thyrnau, Landkreis Passau, Bayern
 Schindelbach (Ettersbach), linker Zufluss des Ettersbachs (zur  Wilden Gutach) im Ortsteil Untersimonswald, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Schindelbach (Finkenbach), linker Zufluss des Finkenbachs bei Mörsfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schindelbach (Grümpel), linker Zufluss der Grümpel (linker Oberlauf der Kronach) vor Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Schindelbach (Jagst), linker Zufluss der Jagst nach Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schindelbach (Kolbersbach), Bach im Einzugsgebiet des Kolbersbachs (zum Großen Regen) bei Spiegelhütte, Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Schindelbach (Mirasatbach), höherer rechter Zufluss des Mirasatbachs (zur Kalten Moldau) bei Frauenberg, Gemeinde Haidmühle, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schindelbach (Preßnitz), rechter Zufluss der Preßnitz nach Niederschmiedeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schindelbach (Prien), linker Zufluss der Prien nach Grünwald, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schindelbach (Ranna) und Schindlbachl, zwei Zuflüsse der Ranna im Rannastausee an der deutsch-österreichischen Grenze bei Glotzing, Markt Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern; flussabwärts:
 Schindlbachl, rechter und westsüdwestlicher Zufluss
 Schindelbach (Ranna), rechter und südwestlicher Zufluss entlang der deutsch-österreichischen Grenze
 Schindelbach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen bei Schindelbach, Stadtteil Zollenreute von Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schindelbach (Talsbach), linker Zufluss des Talsbachs (linker Nebenstrang-Oberlauf des Altenbachs, zum Kleinen Bach, zum Kraichbach) gegenüber Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Schindelbach (Wiesbach), linker Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) bei Mörsfeld, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Schindelbach (Wiesenbach), linker Oberlauf des Wiesenbach (zur Gölsen) bis Gaisbeck, Markt St. Veit an der Gölsen, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Schindelbach (Zaubach), linker Zufluss des Zaubachs (zur Unteren Steinach) vor Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Schindbach
 Schinderbach